«Подлинная история трёх миров 1991-2001» — сборник русской фолк-группы «Рада и Терновник», вышедший к 10-летию группы. В плане источников альбом вышел крайне разнообразный. Источниками здесь послужили и студийные альбомы (по одной песне на альбом) и лимитированно изданные концертники. Также в альбом вошли неизданные концертные версии песен группы и 4 студийные композици, по различным причинам не вошедшие в остальные альбомы.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «Подлинная история трёх миров 1991-2001» на сайте Discogs.com

Альбомы группы «Рада и Терновник»